KHG est un sigle qui peut désigner :
 Kommunistische Hochschulgrupp (traduction litttérale, Groupe des lycées communistes), une division de la Ligue communiste d'Allemagne de l'Ouest.

KHG est un code qui peut désigner :
 aéroport de Kachgar, un aéroport desservant la ville de Kachgar, en Chine, selon le code IATA des aéroports.

Code IATA des aéroports